Der Laufindex, die Laufvariable und die Zählvariable stehen für ein Element aus einer Folge ganzer Zahlen in ihrer natürlichen Reihenfolge, denen eine Folge von Werten zugeordnet ist. Sie werden beispielsweise in Summen und Produkten verwendet, deren Operanden fortlaufend indiziert (durchnummeriert) sind.

Beispielsweise im arithmetischen Mittelwert

ist  der Laufindex und zugleich die Lauf- oder Zählvariable.

Deren Anfangswert kann auch negativ sein; Anfangs- oder Endwert können auch über alle Grenzen wachsen.

Einzelnachweise 

Elementare Algebra